Александровка Вторая — название населённых пунктов.

Россия 
 Александровка Вторая — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Александровка Вторая — село в Мясниковском районе Ростовской области.

Украина 
 Александровка Вторая — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Александровка Вторая — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Александровка
 Александровка 2-я